Étalle (België), een gemeente in de Belgische provincie Luxemburg
Étalle (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Ardennes